Il doppio del torneo di tennis Nicosia Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mihnea Năstase e Srinivasan Vasudevan che hanno battuto in finale Sean Cole e Nicholas Fulwood 6-3, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Josef Čihák /  Jaroslav Bulant (semifinali)
 Mihnea Năstase /  Srinivasan Vasudevan (Campioni)

 Sean Cole /  Nicholas Fulwood (finale)
 Marcos Górriz /  Nicolas Romero (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nicosia Challenger 1989